Asadābād (persiska: اسد آباد) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Hamadan, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Asadābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Asadābād är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Asadābād. Runt Asadābād är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Asadābād är det största samhället i trakten. Trakten runt Asadābād består till största delen av jordbruksmark. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamadan (provins)